Ряд (біологія)
Ряд (математика)
Числовий ряд
Ряд Тейлора
Ряд Лорана
Ряд Фур'є
Часовий ряд
Електрохімічний ряд напруг
Модельний ряд
 У мінералогії та геохімії:
 Ряд ідіобластовий
 Ряд ізоморфний
 Ряд магматогенний
 Ряд парагенетичний
 Ряд (фонетика)
 Ряд (в Київській Русі) — договір.